Васи́лий Да́шков: Дашков, Василий Андреевич (1819—1896) — русский этнограф, меценат и коллекционер; его сестра, Софья, замужем за Г. Г. Гагариным.
 Дашков, Василий Яковлевич (ок. 1620—ум. 1680) — российский государственный деятель, воевода, думный дворянин.